Cedar Park (Teksas)
 Cedar Park (Wisconsin)

Zobacz też